Чинарлы () — посёлок городского типа в Шамкирском районе Азербайджана. Посёлок расположен в 10 км от железнодорожной станции Шамкир (на линии Гянджа — Акстафа).

История 
Посёлок основан в 1888 году немцами-колонистами, основатели — 80 семей из колонии Еленендорф. Носил название Георгсфельд в честь великого князя Георгия Александровича. До 1917 года находился в составе Елисаветпольской губернии, Елисаветпольского уезда, Георгсфельдской (Георгиевской) волости. По постановлению губернских властей от 9 февраля 1916 года, ввиду войны России с Германией, было принято решение переименовать селение в Георгиевское. В 1932 году постановлением президиума ЦИК село Георгиевск переименовано в Ленинфельд. В 1942 году, после выселения немцев с Кавказа село до 1962 года носило название Ленинкенд, а после присвоения статуса посёлка городского типа в 1962 г. — Ленин. Современное название с 1992 года .

По данным БСЭ в Ленине размещались виноградарский совхоз с винзаводом, а также инкубаторно-птицеводческая станция.

Церковь 
Евангелический приход Анненфельд-Георгсфельд. В 1926 году было начато строительство кирхи в Георгсфельде, которую не удалось достроить ввиду препятствий органов НКВД и антирелигиозной пропаганды.

Хозяйство 
В колонии насчитывалось 3185 десятин земли. Было развито виноградарство, садоводство. В 1907 году был построен винзавод, а в 1910 — спиртоочистительный завод. В 1906 году было основано винодельческое товарищество «Надежда» (). В поселении имелась общинная бойня, пекарня, ГЭС, колхоз «Борьба».

Социальная жизнь 
В Георгсфельде был детский сад, начальная школа. В 1913 году была открыта чайная, а в 1926 — клуб.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Шамкирского района
Немецкие колонии в Азербайджане